Wąwolnica (gemeente)
 Wąwolnica (powiat Puławski)
 Wąwolnica (powiat Rycki)
 Wąwolnica (Neder-Silezië)